Cabralinos, povo indígeno/mestiço, com características nômades, viviam em locais temporários, viviam da caça e da pesca, onde era abundante na região (Serra do Cabral, Centro-Norte de Minas Gerais), por onde passavam, deixavam as suas marcas rupestres, nas lapas e locais de moradia (Lapa Pintada, no município de Buenópolis - MG, próxima ao Parque Estadual da Serra do Cabral), não se sabe ao certo, o que aconteceu com eles, levando-os à sua extinção, parece que eremitas que vivem até hoje na região, são seus descendentes; existe um cemitério destes povos, que esta localizado no município de Francisco Dumont, na fazenda Brejo do Rio Preto, próxima à antiga estação da RFFSA de Catone.

Por toda a Serra do Cabral existem vestígios e pinturas rupestres, já catalogadas, datadas de aproximadamente 7.000 anos.

Povos do continente americano

Fonte: SEDA, P. 1998. A caça e a arte: os caçadores-pintores pré-históricos da Serra do
Cabral, Minas Gerais. Tese de Doutorado em História Social. Rio de janeiro:
IFCS/UFRJ.